Ел Атравесањо има више значења:

 Ел Атравесањо (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Атравесањо (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Атравесањо (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Атравесањо (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Атравесањо (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Атравесањо (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Атравесањо (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику